Selwyn peut faire référence à :

Personnalités 
 Edgar Selwyn (1875 - 1944), réalisateur américain ;
 George Augustus Selwyn (1809 - 1878), évêque néo-zélandais ;
 Selwyn Porter (1905 - 1963), major général australien.

Toponymes 

Selwyn, un canton de l'Ontario (Canada),
Selwyn, un village dans la région de Canterbury, dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Selwyn, un personnage de Harry Potter.
 le Selwyn Theater de Chicago